Ahearne ist der Familienname folgender Personen:
 Bunny Ahearne (1900–1985),  Präsident der IIHF
 Karlan Ahearne-Grant (* 1997), englischer Fußballspieler, siehe Karlan Grant
 Tim Ahearne (1885–1968), irischer Dreispringer

Siehe auch:
 Ahearn
 Aherne
 Ahern